Die Abkürzung ODAS steht für:
 OCA-DLR Asteroid Survey, ein Asteroiden-Suchprogramm 
 Ocean Data Acquisition System, eine Bezeichnung für Messbojen im Rahmen des Meeresmonitoring 

ODAS